Antropologia: Sabí, individu del poble dels sabins que habitaven la península Itàlica a l'antiguitat i que van ser absorbits per Roma
 Biografies:
 Sabí (metge) (segle I aC), metge grec
 Sabí (poeta), poeta roma amic i contemporani d'Ovidi
 Sabí (jurista) (segle III), jurista romà
 Sabí (prefecte de la ciutat) (segle III), prefecte de la ciutat
 Sabí (retòric) (segle II), sofista i retòric grec
 Sabí de Bigorra (Barcelona, segle IV - Saint-Savin, 415/416), eremita i sant
 Sabí d'Heraclea, bisbe d'Heraclea de Tràcia
 Api Claudi Sabí, diversos personatges
 Publi Caci Sabí, cònsol el 216
 Corneli Sabí, un dels assassins de Calígula
 Flavi Sabí (prefecte), prefecte de la ciutat
 Flavi Sabí (governador i prefecte), governador i prefecte de la ciutat
 Gai Claudi Sabí
 Gai Calvisi Sabí, diversos personatges
 Juli Sabí, cap dels lingons
 Marc Celi Sabí, jurista romà
 Marc Sexti Sabí, edil plebeu el 203 aC i pretor el 202 aC
 Masuri Sabí, jurista romà del que l'escola anomenada dels sabinians
 Nimfidi Sabí, militar romà
 Obultroni Sabí, magistrat romà del segle I
 Opi Sabí (segle I), militar romà de rang consular
 Publi Sabí, prefecte del pretori de l'emperador Vitel·li
 Poppeu Sabí, cònsol el 9 i governador de Mèsia
 Quint Tituri Sabí, llegat de Juli Cèsar a la Gàl·lia
 Tit Flavi Sabí, diversos personatges
 Tit Sicini Sabí, cònsol el 487 aC
 Titi Sabí, cavaller romà, amic de Germànic Cèsar
 Vecti Sabí, senador romà